Space Ritual – pierwszy koncertowy album grupy Hawkwind wydany w 1973 roku.

Spis Utworów 

bonusy na wersji cd (1996 i 2001):

Przypisy 

Albumy Hawkwind
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy United Artists Records